Тодорчук Олександр Валерійович (1988) — український громадський діяч та підприємець, засновник гуманістичної ініціативи «UAnimals».
 Тодорчук Надія Трохимівна (1942) — Депутат Верховної Ради УРСР 7-го скликання.
 Gres Todorchuk PR — піар-агенція.